Steinebach an der Wied – comune del circondario Westerwaldkreis (Renania-Palatinato)
 Steinebach/ Sieg – comune del circondario rurale di Altenrichen (Westerwald) (Renania-Palatinato)